Albán Királyság, középkori Anjou-királyság a mai Albánia területén (1272–1368) 
Albán Királyság, I. Zogu monarchiája (1928–1939) 
Albán Királyság, névleges királyság olasz protektorátus alatt (1939–1943) 
Albán Királyság, névleges királyság német megszállás alatt (1943–1944)